Ohuruogu ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Ohuruogu (* 1984), britische Leichtathletin
 Victoria Ohuruogu (* 1993), britische Leichtathletin